Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1985 года () прошёл в городе Хьюссен с 17 по 28 апреля.

Призёры:

 — Яннес Ван дер Вал — 15 очков

 — Роб Клерк — 14

 — Йохан ван ден Борст и Йос Стокел — по 12.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1984 год в шашках
Апрель 1984 года
Спорт в Нидерландах в 1984 году